ICAA steht für:

 Iglesia Católica Apostólica Argentina, ein Zweig von: Katholisch-Apostolische Kirche Brasiliens
 Industrial Conciliation and Arbitration Act 1894, 1894 vom neuseeländischen Parlament verabschiedete Rechtsvorschrift über Arbeitsbeziehungen
 Institute of Chartered Accountants Australia, ehemalige australische Vertretung anerkannter Wirtschaftsprüfer, 2013 mit dem New Zealand Institute of Chartered Accountants fusioniert zu Chartered Accountants Australia and New Zealand
 Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales (Institute of Cinematography and Audiovisual Arts), Institut für Kinematographie und audiovisuelle Künste des spanischen Ministeriums für Kultur und Sport
 Institute of Classical Architecture and Art, US-amerikanische Organisation zur Förderung traditioneller und (neo-)klassischer Architektur und Handwerke
 Insulation Contractors Association of America, US-amerikanischer Verband der Dämmstoffhersteller
 International Christian Accrediting Association, Internationale christliche (Schul-)Akkreditierungszvereinigung
 International Colored Appaloosa Association, Internationale Vereinigung für die farbig-gemusterte Pferderasse Appaloosa
 International Conference on Aluminium Alloys, Internationale Konferenz für Aluminiumlegierungen
 International Conference on Intelligent Computing, Automation and Applications, Internationale Konferenz für Intelligentes Rechnen, Automatisierung und Applikationen
 International Council on Active Aging, Organisation zur Unterstützung der Industrie für aktives Altern
 Invalid Children’s Aid Association, Kinderhilfsorganisation in Großbritannien
 Iraq Civil Aviation Authority, irakische Behörde für Zivilluftfahrt
 Iowa County Attorneys Association, berufsständische Vereinigung der Rechtsanwälte in Iowa

 Oregon’s Indoor Clean Air Act, Gesetz des US-Bundesstaates Oregon zum Schutz vor Passivrauchen

Abkürzung